Stora Lisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lisjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Stora Lisjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (1,39 km²)

Se även
Lisjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn